Mohrenplatz steht für:

 Mohrenplatz (Garmisch-Partenkirchen), Innerortsplatz in Garmisch-Partenkirchen, siehe Liste der Baudenkmäler in Garmisch-Partenkirchen#D-1-80-117-27
 Mohrenplatz (Gera), Innerortsplatz in Gera, siehe Liste der Kulturdenkmale in Gera

Siehe auch:
 Mohrenstraße
 Mohrenapotheke